Шанава ( і ) — французьке і грузинське прізвище.

Персоналії 
 Костянти́н Шана́ва (* 1985) —  — грузинський шахіст.
 Люка́ Шанава́ (* 1994) — французький лижник.

Французькі прізвища
Грузинські прізвища